Maja (ime) - žensko ime

 Maja (Maya) - Na hindu jeziku ima značenje iluzija (Hindi: माया - engelski: illusion)

 Maja (Glina), gradsko naselje Gline.
 Maja (rijeka), rijeka u Hrvatskoj
 Maja (rijeka, Rumunjska), rijeka u Rumunjskoj
 Maja (vrh), planinski vrh na Kosovu

 Pčelica Maja - lik iz istoimenog animiranog filma

 Maya ili Maja - indijanski narod na poluotoku Yucatán u Meksiku i Belizeu, te susjednoj Gvatemali.

 Maja (mitologija) - kći Atlanta i majka Hermesa u grčkoj mitologiji

 Majo - naziv za stanovnike Madrida, koji se posebno odijevali

 66 Maja - asteroid

 Maja (rod) - rod rakova